Dunderdale est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Kathy Dunderdale (née en 1952), première ministre canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador
 (1915-1989), joueur anglais de football
Thomas Dunderdale (1887-1960), joueur australien de hockey sur glace 
Wilfred Dunderdale (1899-1990), agent britannique des services secrets

Homonymie de patronyme